Plusieurs villes de France possèdent une rue de Rémusat, en l'honneur de Charles-François-Marie, comte de Rémusat, (Paris,  - Paris, ), homme politique et philosophe français :

Rue de Rémusat à Paris
 Rue Charles-de-Rémusat à Toulouse

Rémusat